't Venster (Baarn), gemeentelijk monument aan de Nassaulaan in Baarn
 't Venster (Wageningen), rijksmonument aan de Wilhelminaweg in Wageningen